L’Apocalypse de Noé ou Livre de Noé serait un livre pseudépigraphique vétérotestamentaire connu uniquement par des citations dans d'autres ouvrages du même type, le Livre d'Hénoch principalement, le Livre des Jubilés et le Testament des douze patriarches. Par ailleurs, vingt-trois fragments des manuscrits de la mer Morte pourraient en être une partie.

L’introduction du Livre d’Asaph, ouvrage juif médiéval, mentionne un Livre de Noé qui serait un recueil de remèdes.

L’ouvrage, mentionné dans le Livre des Jubilés et le Testament de Lévi des manuscrits de la mer Morte, dut disparaitre tôt car il n’est pas dans la liste des apocryphes. Selon Leonhard Rost, il aurait vu le jour dans la région de Jérusalem au , avant la dynastie  hasmonéenne. Néanmoins, certains contestent l’existence d’un Livre de Noé et pensent qu'il s'agit d'une attribution fictive, les passages cités provenant d’autres sources.

L'apocalypse de Noé dans Hénoch

Il concerne l'ensemble du chapitre 58, jusqu'au chapitre 69 du Livre d’Hénoch. À cette époque il n’y avait pas beaucoup de livres. Hénoch étant l’arrière-grand-père de Noé, il fut trouvé normal que ces deux livres n’en fassent qu’un.

 Chapitre 58 : Visions de Noé, un ange lui révèle des mystères. Au verset 9 : « et l'ange de paix qui était avec moi... »
Le thème général concerne le déluge d'eau et le jugement final.

 Chapitre 59 : Visions de Noé. Des anges mesurent la foi pour le jour du jugement final. Tous loueront le Seigneur des Esprits d'une voix unanime, dans le ciel.

 Chapitre 60 : Jugement des pêcheurs et des impies par le Seigneur des Esprits assis sur son trône de gloire. Le Salut pour les saints et les élus.

 Chapitre 61 : Supplications, louanges et jugement des princes, des rois et des puissants et ceux qui possèdent la terre.

 Chapitre 62 : D'autres visions. Voix d'un ange qui montre ceux qui ont enseigné l'iniquité.

 Chapitre 63 : Noé constatant  que la terre s’est inclinée, pressant une catastrophe imminente. Ne sachant que faire, il court vers son aïeul, Hénoch, pour lui demander conseil.

 Chapitre 64 : Vision des anges qui préparent le déluge. Noé quitte Hénoch

 Chapitre 65 : Dieu donne des ordres à Noé pour construire l'arche. Jugement et châtiment des anges impies.

 Chapitre 66 : Hénoch révèle ses secrets à Noé. L'ange Michel et l'ange Raphaël s'entretiennent au sujet du châtiment des anges impies.

 Chapitre 67 : Le nom des anges condamnés est donné ainsi que les secrets qu'ils ont laissés aux hommes. Le serment de Dieu à Michael.

 Chapitre 68 : Sans doute Noé parle là, de la part d’Hénoch de son propre enlèvement.

 Chapitre 69 : vision où Michael montre la foule des saints anges et la gloire de Dieu.

 Extraits du Livre des Jubilés :

Commentaires 

Parfois, on trouve Hénoch s’entretenant avec Noé. Cela n’a rien d’étonnant puisque Hénoch n’est pas mort. C’est comme les cas de Moïse et Élie qui parlent avec Jésus sur la montagne de la transfiguration. Noé ne parle pas avec un mort, car c'est une abomination aux yeux de Dieu : « On ne trouvera chez toi personne qui [...] invoque les morts » (Deutéronome 18/10,12). Il s'entretient avec un être qui a été enlevé vivant de la terre. En effet, il est écrit dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 5 : « C'est par la foi qu'Hénoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort. » Le lecteur est souvent désarçonné s’il ne tient pas compte de cela car le texte est parfois écrit à la première et la troisième personne.

Notes et références 

  Présentation de la Bibliothèque de Qumrân par Thierry Legrand, Histoire des religions, Université Marc Bloch - Strasbourg.

Apocryphe de l'Ancien Testament
Eschatologie juive